

Geografia 
 Hardiman Peak – picco roccioso che fa parte dei Monti della Regina Maud, in Antartide

Persone 
 James Hardiman – bibliotecario e scrittore irlandese
 Olinka Hardiman – ex attrice pornografica ed ex modella francese
 Ronan Hardiman – compositore irlandese